Puerto de Llansa (Oh Lady Rose) (1982), een single van Jack Jersey
 Llansa, Catalaans Llançà, een havenstad in Catalonië, Spanje, aan de voet van de Pyreneeën